L’Hospitalet ist der Name mehrerer Orte

 L’Hospitalet, französische Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence
 L’Hospitalet de Llobregat, Stadt in Katalonien, Spanien
 L’Hospitalet-du-Larzac, französische Gemeinde im Département Aveyron
 L’Hospitalet-près-l’Andorre, französische Gemeinde im Département Ariège

Siehe auch
 Lhospitalet, französische Gemeinde im Département Lot